Ağaçören (district), een district van de Turkse provincie Aksaray
Ağaçören (stad), de hoofdplaats van het district